Canal 13 puede referirse a:

Argentina 

 Canal 13, hoy eltrece de Buenos Aires.
 Canal 13 de Río Cuarto.
 Canal 13 de San Luis.
 Canal 13, hoy Telefe de Santa Fe.

Chile 
 Canal 13.
 Canal 13 de Antofagasta.
 Canal 13 de Gran Concepción.
 Canal 13 de Gran Temuco.
 Canal 13 de Gran Valparaíso.

Colombia 
 Canal 13.

México 
 Canal 13 Albavisión México.

Nicaragua 
 Viva Nicaragua de Managua.

Canales de televisión por número